Барр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Тулузи, 60 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 112 осіб у працездатному віці (15-64 років) 84 були активні, 28 — неактивні (показник активності 75,0%, у 1999 році було 71,4%). З 84 активних працювало 77 осіб (45 чоловіків та 32 жінки), безробітних було 7 (2 чоловіки та 5 жінок). Серед 28 неактивних 8 осіб було учнями чи студентами, 14 — пенсіонерами, 6 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 221,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Барр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн